Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 153-as, illetve -as, 153A, 153É és 153V jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 153-as busz (Budapest)
 153V busz (Budapest)
 153-as busz (Budapest, 1984–1986)megszűnt
 -as busz (Budapest, 1987–2008)megszűnt
 153-as busz (Budapest, 2008–2014)megszűnt
 153A busz (Budapest, 2014–2016)megszűnt
 153É busz (Budapest, 1994–2005)megszűnt